Поново заљубљени може да се односи на:
 Поново заљубљени (теленовела)
 Поново заљубљени (ТВ серија)